Trois batailles ont opposé l'Empire byzantin au Khanat bulgare du Danube, puis au Premier Empire bulgare à Anchialos (aujourd'hui Pomorié, en Bulgarie) :
 la bataille d'Anchialos de 708 entre les Bulgares de Tervel et les Byzantins de Justinien II ;
 la bataille d'Anchialos de 763 entre les Bulgares de Teletz et les Byzantins de Constantin V ; 
 la bataille d'Anchialos de 917 entre les Bulgares de Siméon et les Byzantins de Constantin VII.